Osoby o nazwisku Rappaport:
 Arnold Rappaport – adwokat, polityk
 Józef Rappaport – polski pisarz
 Emil Stanisław Rappaport – polski prawnik
 Leon Rappaport – polski kupiec
 M. Rappaport – polski doktor prawa i filozofii
 Artur Rapaport – polski filolog klasyczny
 Wiktor Kubar (właśc. Jakub Rapaport) – działacz komunistyczny, publicysta i dziennikarz
 Michael Rapaport – amerykański aktor i komik
 Natan Rapaport – artysta i rzeźbiarz

Kultura:
 teatr Rappaport Art and Culture Center w Hajfie
 Dziwak z Central Parku (tytuł oryg. I'm Not Rappaport) – amerykańska komedia filmowa z 1996 roku

Nauka:
 (6335) Nicolerappaport – planetoida

Zobacz też 
 Rapoport